Глеб Ивашенцов:
 Ивашенцов, Глеб Александрович (1883—1933) — советский терапевт, инфекционист, учёный и организатор здравоохранения.
 Ивашенцов, Глеб Александрович (род. 1945) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в странах Юго-Восточной Азии.